Sandra Hernández (n. 1983) attrice e modella colombiana
 Sandra Hernández Rodríguez (n. 1997) calciatrice spagnola
 Sandra Hernández (n. 1985) modella boliviana, Miss Bolivia World nel 2007